Ураим — топоним в России:

 Ураим — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.
 Ураим — река в Башкортостане, Челябинской области, приток Уфы.